Maron (Banyakan)
 Maron (heilige), de stichter van de Maronitische Kerk in Syrië
 Maron (Kademangan)
 Maron (Karangrejo)
 Maron (Loano)
 Maron (manga), een manga-figuur uit Dragon Ball 
 Maron (Garung), een plaats en bestuurslaag in het regentschap Wonosobo van de provincie Midden-Java
 Maron (Meurthe-et-Moselle), de naam van een plaats in het departement Meurthe-et-Moselle in Frankrijk
 Maron (mythologie), een priester in Homerus' Odyssee
 Maron (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Probolinggo in de Indonesische provincie Oost-Java
 Maron (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie (2013-2016)
 Marrons (ook wel Maron gespeld), gevluchte West-Afrikaanse slaven die in stamverband in de oerwouden van Suriname zijn gaan leven, en hun afstammelingen